Испикский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Сулейман-Стальском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Испик.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Сулейман-Стальского района
Сельские поселения Дагестана